Aristodemo es un nombre griego que puede referirse a:

 Aristodemo, un heráclida
 Aristodemo de Cumas (), tirano
 Aristodemo de Cidateneo (), un seguidor de Sócrates representado en el Simposio de Platón
 Aristodemo de Megalópolis (), tirano
 Aristodemo de Mesenia (), héroe de la Primera Guerra Mesenia
 Aristodemo de Mileto (), un diplomático
 Aristodemo de Nisa, el joven (), escritor y retórico griego
 Aristodemo de Nisa, el viejo (), escritor griego
 Aristodemo de Esparta (), guerrero espartano
 Aristodemo de Tebas, escritor
 Aristodemo de Atenas, actor y político ateniense
 Aristodemo de Caria, pintor griego
 Aristodemo de Elis, escritor griego
 Aristodemo de Siracusa, actor siracusano
 Aristodemo, escultor griego